North Lebanon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 North Lebanon Township (Arkansas)
 North Lebanon Township (Pennsylvania)